Ата Гельдыев:
 Гельдыев, Ата (1901—?) — туркменский советский государственный и партийный деятель.
 Гельдыев, Ата Оразмухаммедович (род. 1990) — туркменский футболист.